Луден:

Топонимы
 Луден () — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Луден — городской округ в штате Виргиния, США.
 Лудён () — коммуна во Франции, в департаменте Вьенна.

Фамилия
  (1788—1847) — немецкий историк, профессор.
  (1810—1880) — немецкий юрист и эрудит; сын историка Генриха Лудена.
  (1818—1898) — французский писатель, искусствовед и журналист.

Примечания